Ел Терсер Мундо има више значења:

 Ел Терсер Мундо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Терсер Мундо, 7 де Абрил, Сентро де Инвестигасионес Агриколас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику